La temporada 1989-90 fou l'edició número 59 de la segona divisió espanyola de futbol.

Equips participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porters menys golejats

Promoció d'ascens 

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: Real Burgos.
 Ascensos a Primera divisió: Real Burgos, Real Betis i RCD Espanyol.
 Descensos a Segona divisió: CD Málaga, Celta de Vigo i Rayo Vallecano.
 Ascensos a Segona divisió: Albacete Balompié, Real Avilés Industrial, UE Lleida i Orihuela Deportiva CF.
 Descensos a Segona divisió B: Racing de Santander, Castella CF, Recreativo de Huelva i Atlético Madrileño.

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1989
Competicions futbolístiques del 1990